Владимир Александрович Петрушевский (, Москва — ) — русский поэт.

Биография 
Родился 4/16 февраля 1891 года в Москве в доме Зубова на Поварской улице. Прадед поэта Фома Петрушевский был переводчиком Эвклида и Архимеда, а его дед — генерал-лейтенант артиллерии Василий Петрушевский — преподавал химию цесаревичу, будущему императору Александру III. Отец Петрушевского, тоже военный, был крестником Александра III.

В 1908 году Петрушевский окончил Хабаровский кадетский корпус, а в 1911 году — Николаевское кавалерийское училище. По выпуску и производству в офицеры 3 года служил в Уссурийском казачьем дивизионе. Чтобы попасть на войну перевелся из казачьих частей в гусары.

В первую мировую войну в чине подполковника воевал в рядах 5-го гусарского Александрийского полка, а во время гражданской войны был в армии адмирала Колчака, в Уфимской кавалерийской дивизии, командир полка и ВРИО начальника штаба.

В 1920 году Петрушевский из Владивостока эвакуировался на о. Яву, где с 1921 года работал в Горном департаменте в отделе геологии. После Явы работал в Борнео и других местах по геолого-разведывательным работам при постройке дорог и наблюдением за активностью вулканов. В его честь назван один из вулканов "Петруш", как его называли местные жители. В 1945 году получил звание геолога-практика. Петрушевский говорил, что он «изъездил, исходил и облетал Яву, Суматру, Целебес, Борнео, Бали… имел в своем подчинении 130 вулканов».

На Яве Петрушевский изучил голландский и малайский языки и заочно окончил Парижские военно-научные курсы генерала Головина. В 1950 году он вышел в отставку, уехал в Австралию, поселился в Сиднее, где занялся собиранием старинных русских монет и редких книг.  Своему увлечению он посвятил стихотворение "Старинные монеты". Занят был и общественной деятельностью: стал активным членом многих русских организаций.

В наследии Петрушевского преобладает гражданская лирика. В его патриотических стихах воспевается прошлое России, выражается надежда на возрождение монархии. До войны был издан сборник стихов "Родине". Много стихотворений он посылал в редакции журналов, включая "Военную Быль" и "Согласие". В поэтическом сборнике Петрушевского «В. А. Петрушевский», посмертно изданном австралийским Корпусом Императорских Армии и Флота, главное место отведено разделам: «Государь и Россия», «Россия», «О былом». С. Спасовский называет Петрушевского «верным солдатом своего Императора, крепким сыном своего народа, эстетом, рыцарем Белой Мечты…». Стихи Петрушевского созвучны творчеству таких поэтов-монархистов, как М. Колосова, кн. Н. Кудашев, И. Савин, О. Скопиченко.

Примечания 

Русские поэты
Участники Первой мировой войны (Россия)
Геологи Нидерландов
Вулканологи XX века
Поэты Российской империи
Поэты русского зарубежья
Поэты Австралии
Родившиеся в Москве
Умершие в Сиднее